Ахманово — название населённых пунктов в России:

 Ахманово — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 Ахманово — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Ахманово — деревня в Мамадышском районе Татарстана.